Hachijo (subprefectuur), een subprefectuur van de Japanse prefectuur Tokio.
 Hachijo (gemeente), een gemeente in deze subprefectuur.
 Hachijojima, een eiland behorende tot deze gemeente.